Алекса́ндр Юрке́вич:
 Юркевич, Александр Андреевич (1820—1885) — архитектор, академик Императорской академии художеств.
 Юркевич, Александр Михайлович (1942—2011) — советский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР.